Eugène Carrigan (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada – mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1926-1927 || Eskimos d'Edmonton || PrHL ||15 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|1928-1929 || Indians de Springfield || Can-Am ||39 ||9 ||2 ||11 ||29 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1929-1930 || Indians de Springfield || Can-Am ||38 ||28 ||24 ||52 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|1930-1931 || Indians de Springfield || Can-Am ||13 ||5 ||10 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1930-1931 || Rangers de New York || LNH ||33 ||2 ||0 ||2 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1931-1932 || Tecumsehs de London || LIH ||0 ||19 ||9 ||28 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1932-1933 || Tecumsehs de London || LIH ||0 ||19 ||14 ||33 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1933-1934 || Olympics de Détroit || LIH ||0 ||17 ||18 ||35 ||19 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1933-1934 || Red Wings de Détroit || LNH ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-  
|1928-1929 || Cubs de Boston || Can-Am ||42 ||19 ||37 ||56 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1934-1935 || Eagles de Saint-Louis || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1935-1936 || Olympics de Détroit || LIH ||0 ||5 ||13 ||18 ||11 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|1935-1936 || Cubs de Boston || Can-Am ||0 ||3 ||7 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1936-1937 || Indians de Springfield || IAHL ||45 ||6 ||11 ||17 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|1937-1938 || Springfield New Hampshire || IAHL ||38 ||2 ||9 ||11 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1938-1939 || Saints de Saint Paul || AHA ||47 ||28 ||26 ||54 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|1939-1940 || Saints de Saint Paul || AHA ||47 ||16 ||36 ||52 ||19 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1940-1941 || Saints de Saint Paul || AHA ||48 ||5 ||15 ||20 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|1941-1942 || Rangers de Fort Worth || AHA ||43 ||11 ||11 ||22 ||19 ||- ||- ||- ||- ||- 

|37 ||2 ||1 ||3 ||13 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en juillet 1907
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Indians de Springfield (1926-1932)
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Tecumsehs de London
Joueur des Olympics de Détroit
Joueur des Tigers de Boston
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Décès en mars 1945
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 37 ans